Arne Johan Vetlesen – filosofo norvegese
 Georg Unger Vetlesen – armatore navale e filantropo statunitense di origini norvegesi
 Hugo Vetlesen – calciatore norvegese, centrocampista
 Ingrid Vetlesen – soprano norvegese
 Leif Vetlesen – navigatore, politico e scrittore norvegese